Rue du Paon peut désigner :
 la rue du Paon à Strasbourg,
 la rue du Paon-Blanc, une ancienne rue de Paris
 la rue du Paon-Saint-André, une ancienne rue de Paris
 la rue du Paon-Saint-Victor, une ancienne rue de Paris.